— центральный орган исполнительной власти Японии, входит в состав Кабинета министров. Основана в 1948 году согласно закону о государственных служащих.

Кадровая палата возглавляется тремя главами, которые составляют Совет палаты по кадровым вопросам. Один из трёх глав выбирается .

Палата занимается кадровыми вопросами центрального правительства Японии: определяет стандарты для государственных служащих, улучшает условия их работы, разрабатывает систему рангов и должностей в правительстве, устанавливает экзамены и условия приёма на работу государственных служащих центрального аппарата, владеет правом предоставления и конфискации лицензий госслужащих. Палата призвана способствовать становлению справедливой и унифицированной кадровой политики.

Литература

Ссылки 

 
 

Государственная служба
Правительство Японии